A Distinguished Flying Medal, criada em 8 de Junho de 1918, foi uma medalha militar da Real Força Aérea até 1993, atribuída também a outros ramos e a outros países da Commonwealth. Era atribuída ao militar que de distinguisse por actos de valor, coragem e devoção ao serviço enquanto voava em operações aéreas contra o inimigo.

Condecorações militares do Reino Unido